El Morro de Punto Santo peut désigner :

Toponymes

El Morro de Punto Santo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre ;
 El Morro de Punto Santo : capitale de la paroisse civile d'El Morro de Punto Santo de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme